Національна ліга В 1961—1962 — 15-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб ХК «Вілларс».

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінал 
 ХК «Вілларс» — ХК «Клотен»

Джерела 
 Сезон 1962     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія